Stara Gora (Benedikt), een plaats in de Sloveense gemeente Benedikt
Stara Gora (Mirna), een plaats in de Sloveense gemeente Mirna
Stara Gora (Nova Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Nova Gorica
Stara Gora (Sveti Jurij ob Ščavnici), een plaats in de Sloveense gemeente Sveti Jurij ob Ščavnici